Tržić, plaats in Kroatië
Tržič (doorverwijspagina), plaatsen in Slovenië